Boomy peut faire référence à : 
 un des personnages de la série animée Lakmi & Boomy, 
 Boomy.fr, site communautaire alsacien.
 Boomy.org, site Web polonais.
 boomy, un pseudonyme utilisé par diverses personnes sur Internet.